Закари Тейлор (; 24 ноября 1784 года, Барборсвилл, штат Виргиния, — 9 июля 1850 года, Вашингтон) — 12-й американский президент, крупный военачальник, генерал-майор. Второй президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого другого государственного поста (первым был основатель государства Джордж Вашингтон). Тейлор был также последним президентом-южанином, избранным до Вудро Вильсона в 1912 году.

Ранние годы 
Тейлор родился в 1784 году на плантации в вирджинском округе Оринж, в семье плантаторов английского происхождения. Он мог родиться на ферме Хэир-Форест-Фарм, доме его деда по матери, Уильяма Стротера, хотя это и не доказано. Тейлор стал третьим из пяти выживших детей мужского рода в своей семье, и у него были три младшие сестры. Его матерью была Сара Дабни (Стротер) Тейлор, а отцом - Ричард Тейлор, который служил подполковником в годы американской войны за независимость.

Тейлор был потомком Элдера Уильяма Брюстера, одного из вождей Плимутской колонии, одного из Отцов-пилигримов, прибывших в Америку на корабле "Мейфлауэр".

В ранние годы жизни Тейлора его семья оставила свои вирджинские владения и переехала в Кентукки, где поселилась на реке Огайо. Тейлор вырос в небольшой деревянной хижине, и лишь позже, по мере роста благосостояния, его семья переселилась в кирпичный дом. Тейлор учился нерегулярно, поскольку в Кентукки того времени образовательная система только формировалась. Мать научила его читать и писать, потом его отдали в школу Элайши Эйера, а затем он окончил академию в Миддлтауне. В своих ранних письмах он совершал много грамматических ошибок и писал плохим почерком. Впоследствии он усовершенствовал свои навыки к письму, но его почерк всегда был неразборчивым.

Военная карьера 
3 мая 1808 года Тейлор вступил в армию США и стал первым лейтенантом 7-го Кентуккийского пехотного полка. Вскоре его включили в комиссию по разбору инцидента 1807 года, когда британский корабль обстрелял американский фрегат (). Затем он провёл весь 1809 год в лагерях под Новым Орлеаном, под началом Джеймса Уилкисона. Военные сильно страдали от болезней и плохого снабжения, так что в итоге Тейлора отправили в Луисвилл поправлять здоровье. 

В ноябре 1810 года он получил звание капитана. У него было много свободного времени, и он посвятил его личным делам: занялся банковскими операциями, купил плантацию в Луисвилле и ещё одну на Миссисипской территории. В итоге в его собственности оказались более 200 рабов.

В июле 1811 года его вызвали на Индианскую территорию, где он принял командование фортом Нокс. Гарнизон был в плохом состоянии, но Тейлор быстро навёл порядок, за что получил благодарность губернатора Гаррисона.  В том же году его вызывали в Вашингтон, где он выступал свидетелем на суде над Уилкисоном, и по этой причине не участвовал в сражении при Типпеканоэ, где американцы сражались с вождём Текумсе.

Война 1812 года

В форте Ховард 
В течение двух лет Тейлор командовал фортом Ховард на территории Мичиган. В апреле 1819 года он получил звание подполковника и был приглашён на обед в присутствии президента Монро и генерала Эндрю Джексона. В конце 1821 года он привёл 7-й пехотный полк на Ред-Ривер в Луизиане и, согласно приказам генерала Гейнса, основал в марте 1822 году укрепление, которое назвал Форт-Джесап. В ноябре того года его перевели в Батон-Руж, где он пробыл до февраля 1824 года. Несколько лет после этого он провёл на рекрутской службе. В конце 1826 года его вызывали в Вашингтон, где он работал в комитете по исправлению организационной структуры армии. В это время он купил плантацию в Луизиане и решил переселиться в Батон-Руж.

Война Чёрного ястреба

Вторая семинольская война 

В 1837 году уже давно шла Вторая Семинольская война, и Тейлора отправили во Флориду. Генерал-майор Джесап в это время планировал крупную кампанию, и Тейлор построил во Флориде форты Гардинер и Бесингер, как базы снабжения армии. Джесап планировал наступать семью колоннами, одной из которых командовал Тейлор. Наступление колонны Тейлора привело к крупнейшему сражению той войны.

19 декабря отряд Тейлора (1032 человека) выступил из форта Гардинер и пошёл на юг по реке Киссимми к озеру Окичоби. По пути ему сдалось несколько индейских отрядов. 21 декабря Тейлор построил  форт Бассингер, а 26 декабря встретил отряд индейцев численностью 380 или 480 человек, которые заняли укреплённую позицию. Ими командовали Сэм Джонс, Аллигатор и . Тейлор решил атаковать противника с фронта силами Миссурийского отряда, 4-го и 6-го пехотных полков, а 1-й пехотный полк держать в резерве. Наступающие полки сразу стали нести большие потери, и тогда Тейлор отправил 1-й пехотный в обход с фланга, и тогда семинолы бросили позицию. Отряд Тейлора потерял 26 человек убитыми и 112 ранеными, индейцы потеряли 11 или 14 человек. Было захвачено 100 пони и 300 голов скота. Потери в сражении при Окичоби вызвали обсуждение в Сенате и критику в адрес Тейлора, но в итоге было решено, что он действовал единственно возможным способом.

Часто утверждается, что сражение при Окичоби стало началом того пути, которое привело Тейлора к президентству. До сражения он был рядовым полковником армии, теперь же получил звание генерала и славу и смог впоследствии проявить себя в Мексиканской войне. Сражение дало ему репутацию победителя, что сделало его логичным кандидатом в командиры при начале Мексиканской войны.

Весной 1838 года приближался нездоровый сезон, боевые действия свёртывались, и генерал ранга Джесапа стал уже не нужен, поэтому 29 апреля 1838 года ему разрешили вернуться в квартирмейстерский департамент, а командование перешло к генералу Тейлору.

Приняв командование, Тейлор сосредоточил усилия на охране северной половины Флориды, где проживало основное белое население. Он полагал, что если защитит тут белое население, то оно быстро вырастет в численности, и проблема борьбы с семинолами будет решена. Летом боевые действия прекратились из-за жары, но к началу осени 1838 года Тейлор решил начать кампанию, действуя несколькими отрядами и постепенно оттесняя противника на юг. Для этих целей была сформирована армия размером в 3500 человек. Однако Тейлора отвлекли несколько нападений семинолов на севере, около Таллахасси. Тейлор решил разбить северную Флориду на сектора и обеспечить каждый укреплением и гарнизоном по 20-30 человек. На строительство этих укреплений и прокладку дорог ушла вся зима. За весь сезон всего несколько семинолов было убито и 200 выселено на Запад. Армия потеряла 2 офицеров и 7 рядовых убитыми. Тейлор отчитался о постройке 53-х постов и прокладке 848 миль дорог.

Война во Флориде продолжалась до конца 1839, и начале 1840 года, но без серьёзных достижений. К началу лета 1840 года Тейлор решил покинуть Флориду. Он устал, плохо себя чувствовал и просил перевести его в Новый Орлеан. В мае он покинул Флориду, и командование перешло к бригадному генералу Уокеру Армистеду.

Тейлор получил отпуск и отправился в путешествие по стране, в ходе которого встречался с другими генералами армии. Он начал интересоваться политикой и переписывался с президентом Уильямом Гаррисоном. В мае 1841 года он был назначен командиром Второго департамента армейского Западного Дивизиона. В его ведении оказалась территорию к западу от Миссисипи и к югу от 37-й параллели.

Мексиканская война 
В 1840 году был назначен главнокомандующим армии, занимавшей Техас; в 1846 году, после начала Американо-мексиканской войны, перешёл Рио-Гранде и после ряда мелких сражений, в которых в основном победа оставалась на его стороне, взял Монтеррей (24 сентября 1846 года). 22—23 февраля 1847 года с 6000 корпусом он одержал решительную победу над численно в 3 ½ раза более сильным Санта-Анной и в апреле 1847 году ещё раз разбил мексиканцев при Туле (в мексиканском штате Идальго).

Политическая карьера 
Все эти победы создали ему такую популярность, что партия вигов предложила ему кандидатуру на пост президента США, хотя раньше он не занимал никаких политических должностей.

Кандидатура эта оказалась — в значительной степени вследствие личной популярности Тейлора — успешной, и в ноябре 1848 года Тейлор был избран 12-м президентом США значительным большинством голосов. Он вступил в должность 5 марта 1849 года, только спустя сутки после истечения президентских полномочий Джеймса Н. Полка. 4 марта выпало на воскресенье, а Тейлор, как и многие протестанты в то время, отмечал воскресенье аналогично иудейской субботе (как день покоя) и отказался из религиозных соображений от принесения присяги в этот день. Так же поступил и избранный вместе с ним вице-президент Миллард Филлмор. Таким образом, США один день фактически оставались без президента и вице-президента. Тем не менее де-юре президентский срок Тейлора начался 4 марта, независимо от того, принёс он присягу или нет, а «городская легенда» о том, что на протяжении суток президентом (или и. о.) был председатель Сената Дэвид Атчисон, не обоснована.

На посту президента Тейлор пытался стоять выше мелких партийных интересов, но здоровье его было подорвано во время индейских походов (неоднократно болел малярией), и он умер (возможно, от дизентерии или тифа) на второй год своего президентства. Во время празднования Дня независимости 4 июля 1850 года у строящегося Монумента Вашингтону он, страдая от жары, выпил несколько стаканов холодного молока, съел мороженого и свежих фруктов. Несколько дней спустя он умер из-за болезни пищеварительной системы. Мнение, согласно которому он был отравлен мышьяком, не подтвердилось при эксгумации и химическом исследовании останков Тейлора в 1991 году.

На одной из дочерей Тейлора был в 1835 году женат его подчинённый, будущий президент Конфедерации Джефферсон Дэвис (новобрачная скончалась через 3 месяца после свадьбы).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Инаугурационная речь президента США Закари Тейлора
 

Президенты США
Генерал-майоры (США)
Участники Англо-американской войны 1812 года
Участники Американо-мексиканской войны
Награждённые Золотой медалью Конгресса
Партия вигов (США)
Епископалы
Война Чёрного Ястреба
Участники Семинольских войн
Умершие от инфекционных заболеваний
Нераскрытые обстоятельства смерти
Политики США XIX века
Похороненные на кладбище Закари-Тейлор
Выпускники Военного института Виргинии